Женский вспомогательный территориальный корпус () — женское подразделение в британской армии во время Второй мировой войны. Оно было создано 9 сентября 1938 года и первоначально комплектовалось на добровольной основе, существовало до 1 февраля 1949 года, когда было объединено с Женским королевским армейским корпусом. Корни ATS находятся в WAAC (Women’s Auxiliary Army Corps — Женский вспомогательный армейский корпус) — подразделении, которое было создано в 1917 году во время Первой мировой войны и также комплектовалось добровольцами. Военнослужащие WAAC служили в качестве секретарей, поваров, официанток и телефонисток. Корпус был распущен спустя четыре года, в 1921 году.

Незадолго до Второй мировой войны британское правительство решило создать новый корпус для женщин-военнослужащих, а также созвать общественный совет по этому вопросу, в который вошли члены Территориальной армии, Женского транспортного корпуса и Женского Легиона. Совет принял решение, что новый вспомогательный корпус будет частью Территориальной армии и что заработная плата женщин в нём будет составлять 2/3 от заработной платы мужчин-солдат этой армии.

Деятельность ATS 
Первые новобранцы в ATS служили в качестве поваров, секретарей, телефонисток и кладовщиков. С началом войны 300 солдат-женщин были направлены во Францию. В 1940 году во время наступления Вермахта в ходе Французской кампании британский экспедиционный корпус был отброшен к Английскому каналу, что привело к скорой его эвакуации через порт Дюнкерк. Некоторые телефонистки ATS были одними из последних британских солдат, которые покинули подвергавшийся бомбардировкам порт.

В связи с тем, что в войне оказывалось задействовано всё больше мужчин, было принято решение увеличить состав ATS, и в сентябре 1941 года в рядах корпуса насчитывалось уже 65 000 женщин-солдат. В корпус могли добровольно вступать женщины в возрасте от 17 до 43 лет, при этом правила приёма были более гибкими в отношении ветеранов WAAC, которым было позволено присоединиться к корпусу, если их возраст был до 50 лет. Обязанности женщин-солдат были расширены и включали работу санитаров, водителей, почтовых служащих и инспекторов боеприпасов.

9 мая 1941 структура рангов ATS была реорганизована, и в июле 1941 года женщины-солдаты были признаны в качестве настоящих военнослужащих и более не считались добровольцами.

Одной из знаменитых женщин-солдат в ATS была наследница британского престола, принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II). Принцесса, которой на тот момент не исполнилось даже двадцати лет, служила в качестве водителя грузовика.

Национальная служба 
В декабре 1941 года британский парламент принял Закон о национальной службе, который предписывал всем незамужним женщинам в возрасте от 20 до 30 лет присоединиться к одному из вспомогательных корпусов. Кроме ATS женщины могли вступить в Женский Королевский морской корпус (WRNS), Женский вспомогательный военно-воздушный корпус (WAAF) и Женский транспортный корпус. Другие варианты включали «Женский добровольческий корпус» (WVS), задействованный в тушении пожаров от бомбёжек, или «Женскую земельную армию», которая была задействована в помощи сельскому хозяйству. Призыв позднее распространился и на замужних женщин, хотя женщины, которые были беременны или имели маленьких детей, по-прежнему были от него освобождены.

Женщины, которые не могли служить в армии по своим моральным убеждениям, не призывались. Около трети зарегистрированных отказников во время Второй мировой войны в Великобритании и её колониях составляли женщины. Некоторые из них не были признаны «узниками совести», были осуждены и заключены в тюрьму. Несмотря на это, по состоянию на 1943 год примерно 9 из 10 женщин Великобритании в возрасте от 20 до 30 лет участвовали в военных действиях.

Женщины не должны были сражаться непосредственно в бою, но женщины из ATS нередко принимали участие во многих вспомогательных боевых задачах, таких как работа на радиолокационных станциях, в составе зенитной артиллерии и военной полиции. Эта служба не всегда обходилась без риска для жизни: согласно данным Имперского военного музея, потери ATS в течение Второй мировой войны составили 717 человек.

Ко дню победы над Германией и вплоть до демобилизации ATS насчитывали 190 000 человек.

После войны 
После войны женщины по-прежнему служили в ATS, а в 1949 году были интегрированы в WRAC (Женский королевский армейский корпус), где были прикреплены к различным подразделениям. В 1992 году WRAC был расформирован, и женщины-военнослужащие из него были включены в различные подразделения британской армии.

См. также 
 Слабый пол — фильм 1943 года.

Литература 

 Bidwell Shelford. Women’s Royal Army Corps (1997) 141pp
 Bigland, Eileen. Britain’s other army: The story of the A.T.S (1946), an official history
 Cowper, J. M. The Auxiliary Territorial Service (1949), an official history
 Crang, Jeremy A. "The revival of the British women’s auxiliary services in the late nineteen-thirties, " Historical Research (May 2010) Volume 83, Issue 220, pages 343—357, online at EBSCO
 Crang, Jeremy A. "'Come into the Army, Maud': Women, Military Conscription, and the Markham Inquiry, " Defence Studies, Nov 2008, Vol. 8 Issue 3, pp 381—395, online at EBSCO
 Dady, Margaret. Women’s War: Life in the Auxiliary Territorial Service (1986)
 De Groot, Gerard J. «'I love the scent of cordite in your hair': Gender dynamics in mixed anti-craft batteries» History, Jan 1997, Vol. 82 Issue 265, pp 73-92
 Kerr, Dorothy Brewer. Girls Behind the Guns: With the Auxiliary Territorial Service in World War II (1990)
 Noakes, Lucy. Women in the British Army: War and the Gentle Sex, 1907-48 (2006), pp 61-81 on ATS of war years
 Robinson, Vee. Sisters in Arms (1996) ISBN 0004720849 A personal memoir by an ATS anti-aircraft gun crew member.

Вооружённые силы Великобритании во Второй мировой войне
Женские военные формирования Великобритании
Женщины Великобритании в войнах
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1949 году